Il termine Calabresi in genere si riferisce a persone native della Calabria.

Persone
 Calabresi – cognome italiano
Arturo Calabresi – calciatore italiano, figlio di Paolo
Enrica Calabresi – zoologa e docente italiana
Guido Calabresi – docente e giurista italiano naturalizzato statunitense
Ilio Calabresi – storico, paleografo e biografo italiano 
Luigi Calabresi  – commissario di polizia italiano assassinato da Lotta Continua
Mario Calabresi – giornalista italiano, figlio di Luigi
Oreste Calabresi – attore teatrale italiano
Paolo Calabresi – attore e personaggio televisivo italiano
Ubaldo Calabresi – arcivescovo cattolico italiano